Il y a eu 2 batailles de Turnhout au cours de l'Histoire :

 Bataille de Turnhout (1597) : lors de la Guerre de Quatre-Vingts Ans
 Bataille de Turnhout (1789) : lors de la révolution brabançonne